Irbid guvernement () är ett av Jordaniens tolv guvernement (muhafazah).  Den administrativa huvudorten är Irbid. Guvernementet gränsar mot guvernementen Mafraq, Ajlun, Jerash och Balqa samt Saudiarabien.

Guvernementet har 928 292 invånare och en yta på 1 621 km².

Administrativ indelning 
Guvernementet är indelat i nio administrativa enheter (Nahia):  
 Al-Qasabeh 
 Bani Obaid 
 Al-Mazar Al-Shamali
 Ramtha 
 Bani Kinaneh
 Koura 
 Al-Aghwar Shamaliyyeh 
 Taybeh 
 Wasatieh

Källor

Externa länkar 
 Statoids - Jordanien 

 

Jordaniens geografi